Дакота Сити има више значења:
 Дакота Сити
 Дакота Сити (Ајова)
 Дакота Сити (Небраска)